ФК Винча је фудбалски клуб из Београда, основан 1934. године. Тренутно се такмичи у Београдској зони. Стадион Винче се налази у истоименом београдском насељу, на територији Општине Гроцка.

Новији резултати

Види још 
 Списак фудбалских клубова у Србији

Спољашње везе 
 ФК Винча на srbijasport.net

В
Винча
Фудбалски клубови из Београда